geografie
 Esmeralda (gemeente in Bolivia), een gemeente in de Boliviaanse provincie Litoral de Atacama in het departement Oruro
 Esmeralda (Oruro), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Esmeralda (plaats in Chili), plaats in de gemeente Rengo, Cachapoal, Chili
 Esmeralda (gemeente in Cuba), gemeente en plaats in de provincie Camagüey in Cuba
 Esmeralda (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Esmeralda (Queensland), dorp in Queensland, Australië
 Esmeralda County, county in Nevada, VS
 Esmeralda (eiland) (Isla Esmeralda), eiland in Magellaan en Chileens Antarctica
 Esmeralda (rivier in Colombia), een rivier in Colombia
 Esmeralda (rivier in Bolivia), een rivier in Bolivia

biologie
 Esmeralda (boktor), geslacht van boktorren
 Esmeralda (slak), een geslacht van slakken
 Esmeralda (plant), een geslacht van orchideeën

overig
 Esmeralda (voornaam), een meisjesnaam
 Esmeralda (personage), een personage uit het boek De Klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo (1831)
 de Spaanse vertaling van smaragd
 Esmeralda (schip, 1946), Chileense Barkentijn
 Esmeralda (kraak), een Portugees schip gezonken in 1503
 Esmeralda (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovengenoemde meisjesnaam
 Esmeralda Open, voormalig golftoernooi in de VS